Grozav este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gheorghe Grozav (n. 1990), fotbalist român
 Sorina Grozav (n. 1999), handbalistă română
 Vasile Grozav (n. 1950), deputat moldovean

Nume de familie românești